Мартинес може да се отнася за:
 Мартинес, град в Калифорния, САЩ

 Хора
 Алесандра Мартинес (р. 1963), италианска актриса
 Антони Мартинес (?), мексикански сценарист
 Гийермо Мартинес (р. 1962), аржентински писател
 Дамиан Мартинес (р. 1992), аржентински футболист
 Джаксън Мартинес (р. 1986), колумбийски футболист
 Иниго Мартинес (р. 1991), испански футболист
 Исабел Мартинес де Перон (р. 1931), аржентински политик
 Кончита Мартинес (р. 1972), испанска тенисистка
 Лаутаро Мартинес (р. 1997), аржентински футболист
 Мануел Санчис Мартинес (1938 – 2017), испански футболист
 Мелани Мартинес (р. 1995), американска певица
 Ракел Мартинес (р. 1973), испанска писателска
 Роберто Мартинес (р. 1973), испански футболист
 Сабу Мартинес (1930 – 1979), американски музикант
 Уилям Мартинес (1928 – 1997), уругвайски футболист
 Хави Мартинес (р. 1988), испански футболист
 Хорхе Мартинес (р. 1983), уругвайски футболист
 Хуан Батиста Мартинес дел Масо (1612 – 1667), испански художник